Manley (Cheshire)

Alexandra Manley (1964-), ancienne membre de la famille royale danoise
Delarivier Manley (1663-1724), écrivaine anglaise
Dexter Manley (1959-), joueur de football américain
Dorothy Manley (1927-2021), athlète britannique
Elizabeth Manley (1965-), patineuse artistique canadienne
Gordon Manley (1902-1980), climatologue britannique.
Joe Manley (1959-), boxeur américain

John Manley (1950-), avocat, homme d'affaires et homme politique canadien
John H. Manley (1907-1990), physicien américain
Maureen Manley (1965-),  coureuse cycliste américaine
Michael Manley (1924-1997), homme politique jamaïcain
Suliana Manley (1975-), biophysicienne américaine

Patronyme anglais